In 2022 werd de negentiende editie van de Copa Espírito Santo de Futebol gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Espírito Santo. De competitie werd georganiseerd door de FES en werd gespeeld van 14 mei tot 30 juli. Vitória won de beker werd kampioen en mocht daardoor deelnemen aan de Copa Verde 2023, en de Copa do Brasil 2023.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel wordenn strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Copa Espírito Santo de Futebol
Braziliaans competitievoetbal 2022